Дже́фферсон () — чоловіче особове ім'я.

Відомі носії:
 Джефферсон Д'арсі () — один з головних персонажів телесеріалу «Одружені... та з дітьми».
 Джефферсон де Олівейра Галван (; 1983) — бразильський футболіст, воротар.
 Джефферсон Девіс (; 1808—1889) — американський політик, перший і єдиний президент Конфедеративних Штатів Америки (у 1861—1865).
 Джефферсон Лерма (; 1994) — колумбійський футболіст, півзахисник.
 Джефферсон Монтеро (; 1989) — еквадорський футболіст, півзахисник.
 Джефферсон Насіменто (; 1988) — бразильський футболіст, захисник.
 Джефферсон Перес (; 1974) — еквадорський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1996).
 Джефферсон Фарфан (; 1984) — перуанський футболіст, нападник.